Абсентье́ () — дословно «любитель абсента». Человек, знающий толк в приготовлении, употреблении абсента — спиртного напитка на основе экстракта полыни.

В 1860-х благодаря Анри Балесту слово «абсентье» стало синонимом слову «алкоголик». Балест также вводит термин «absintheuses» для обозначения женщин, употребляющих абсент.

Во французском «Медицинском словаре» (издание 1865 года под ред. Литтре и Робена) пристрастие к абсенту обозначалось как вид алкоголизма, однако с оговоркой, что разрушительное воздействие абсента на психические функции человека вызывается не только алкоголем, но и активными веществами полыни, в частности туйоном.

В России нередко заменяется англицизмами «абсентер» и «абсентист».

Некоторые из знаменитых абсентье 
 Поль Верлен
 Артюр Рэмбо
 Дэвид Тибет
 Х. Р. Гигер
 Мэрилин Мэнсон

Абсент
Наркология
Алкоголизм